Die 17. Grasski-Weltmeisterschaft fand vom 30. August bis 4. September 2011 am Atzmännig in der Gemeinde Goldingen im Schweizer Kanton St. Gallen statt. Die Meisterschaft begann mit der Eröffnungsfeier am Dienstag, dem 30. August. Die Bewerbe Super-G, Slalom, Super-Kombination und Riesenslalom wurden von Mittwoch bis Sonntag durchgeführt. Gleichzeitig wurde in Goldingen auch die Juniorenweltmeisterschaft ausgetragen.

Streckendaten 
Alle Wettbewerbe wurden auf der Grasskipiste Kohlrüti (Koordinaten: ) ausgetragen. Die Piste weist ein durchschnittliches Gefälle von rund 26 % auf, das minimale Gefälle beträgt 6,7 % und das Maximalgefälle im Startbereich des Super-G 43,3 %. Wettkampfleiter aller Rennen war der Schweizer Reto Blöchlinger, Technischer Delegierter der FIS der Deutsche Hendrik Kuhn.

Teilnehmer 
69 Sportler (49 Männer und 20 Frauen) aus neun Nationen starteten an mindestens einem Rennen der Weltmeisterschaft (in Klammer die Anzahl der Herren und Damen):

  (0 + 1)
  (8 + 3)
  (3 + 0)
  (9 + 2)
  (4 + 2)
  (9 + 3)
  (6 + 4)
  (1 + 1)
  (9 + 4)

Die erfolgreichste Teilnehmerin war die Slowakin Barbara Míková, die als einzige zwei Goldmedaillen gewann. Jeweils eine Gold- und Silbermedaille holten der Italiener Edoardo Frau und der Tscheche Jan Němec.

Medaillenspiegel

Ergebnisse Herren

Slalom

Riesenslalom

Super-G

Super-Kombination

Ergebnisse Damen

Slalom

Riesenslalom

Super-G

Super-Kombination

Weblinks 
 
 Grasski-Weltmeisterschaft 2011

Grasski-Weltmeisterschaft
Sportveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Eschenbach SG